Giuseppe Abondio, o Joseph "Jeff" Abundio (Tuissan, Llenguadoc-Rosselló, 25 de maig de 1907 - Abissínia, 1935) fou un ciclista italià, nascut a França. Fou professional entre 1931 i 1935, any que va ser allistat, i va morir a la Segona Guerra Italo-Etíop.

Palmarès 
 1935
 10è al Gran Premi de Biscaia

Resultats al Giro d'Itàlia 
 1934. 49è de la classificació general

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a museociclismo.it
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes italians
Persones de l'Aude
Ciclistes del Llenguadoc-Rosselló
Esportistes occitans